Le nom de genre Lankesteria peut faire référence à :
 Lankesteria Lindl., 1845 : un genre de plantes de la famille des Acanthaceae ;
 Lankesteria Mingazzini, 1891 : un genre de protistes de la famille des Lecudinidae.

Homonymie de genre en biologie